Duane Glinton (Livermore, 16 de março de 1982) é um futebolista turco-caiquense. Atualmente, está sem clube.

Duane é irmão mais novo de Gavin Glinton, principal atleta do arquipélago.

Ligações externas 
Jogos e gols de futebolistas das Ilhas Turks e Caicos. RSSSF.

Futebolistas das Ilhas Turks e Caicos